Val 1996 kan syfta på:

Europaparlamentsvalet i Finland 1996
Parlamentsvalet i Indien 1996
Presidentvalet i USA 1996
Europaparlamentsvalet i Österrike 1996